Wetherald ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Ethelwyn Wetherald (1857–1940), kanadische Journalistin und Schriftstellerin
 Richard Wetherald (1936–2011), US-amerikanischer Klimawissenschaftler